«Кумпарси́та» — художественный фильм 1993 года.

Сюжет 
Аня воспитывается в детском доме, занимается в кружке бальных танцев. Она влюбляется в руководителя кружка, который намного старше её. После ссоры с ним Аня бросает только что родившегося ребёнка в роддоме и уезжает в деревню, где поселяется в заброшенном доме. Вместе с ней детский дом покидает её сверстник Саня, тайно и безответно влюблённый в неё. Поначалу он сам кажется ещё ребёнком, не способным принимать серьёзные и ответственные решения, но постепенно Аня видит, что он взрослеет, и влюбляется в него.

Это первый фильм Полынникова, в котором отчетливо звучат почвеннические ноты. Несмотря на то, что обнажённого тела здесь даже больше, чем в «Страстях по Анжелике», новая картина не является эротической. Это трогательная мелодрама о судьбе девушки-детдомовки, согрешившей с учителем танцев  и обретшей счастье с замечательным парнем-детдомовцем.

В ролях 
 Анна Назарьева — Аня Лисичкина
 Андрей Смоляков — Андрей, хореограф
 Сергей Хрусталёв — Саша Зайцев
 Андрей Градов
 Николай Стоцкий — тракторист
 Николай Трофимов — Филимон, старик в деревне
 Лидия Доротенко — Дарья

Награды 
 1994 — Приз имени Веры Холодной исполнительнице главной роли.

Ссылки 
 
 «Кумпарсита» на сайте ruskino.ru

Фильмы-драмы России
Фильмы-драмы Украины
Фильмы Александра Полынникова
Фильмы-мелодрамы России
Фильмы-мелодрамы Украины
Фильмы России 1993 года
Фильмы Украины 1993 года